Thorvald Sørensen kan henvise til:

 Thorvald Sørensen (arkitekt), en dansk arkitekt
 Thorvald Sørensen (botaniker), en dansk botaniker